Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze è la tipologia più elevata (crù) tra i Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (meglio denominato il Valdobbiadene), vino DOCG della provincia di Treviso. È prodotto in una ristretta area di 106 ettari estesa attorno a Cartizze, località compresa tra i borghi Fol/Follo, Saccol nelle rispettive frazione di Valdobbiadene S.Stefano e San Pietro di Barbozza. Oltre ad avere una produzione limitata è considerato sicuramente il miglior Valdobbiadene Spumante in assoluto.

Il Cartizze viene spumantizzato quasi esclusivamente nella versione Dry.

Ha doti di complessità, persistenza, eleganza e verticalità distintivi rispetto alle altre tipologie della denominazione.

Nel mese di marzo e di aprile si tengono numerose mostre di degustazione del Cartizze e del Valdobbiadene nelle tipiche località di produzione.

Tecnicamente, il Cartizze è una Cru della DOCG Valdobbiadene, che prende il nome dall'area corrispondente.

Caratteristiche organolettiche 
colore: Colore giallo paglierino.
Spuma fitta e perlage fine e persistente.
odore: Ampio ed intenso con note di mela, albicocca, pera e rosa. 
Armonico ed elegante con aromi di grande freschezza.
sapore: Armonico ed elegante, di grande morbidezza e freschezza. 
Fruttato ricco, con buona pienezza e lunghezza, coerente con i profumi.

Storia 
Un'ipotesi accreditata sembra essere quella che fa derivare il nome Cartizze da "gardiz o gardizze", espressione locale che indica i graticci usati per l'appassimento delle uve. Nella zona del Cartizze infatti, l'uva viene vendemmiata tardi, quando mostra i primi segni di appassimento naturale. Ciò conferisce al vino una concentrazione di aromi e sapori di intensità inusuale.
Altra ipotesi fa derivare la denominazione "cartizze" dall'appellativo dialettale che sta ad indicare l'involucro della pannocchia, detto appunto "cartiza".

L'uva, pronta per la vendemmia, veniva avvolta grappolo per grappolo nelle "cartize", per aumentare il tasso zuccherino dell'uva. Il vino così ottenuto, il Cartizze appunto, era quindi un vino da dessert, più vicino al Picolit o ai Passiti. Questa tipologia era molto apprezzata agli inizi del secolo. Con l'ultimo dopoguerra il gradimento per i vini dolci ebbe un crollo, fino ai giorni nostri, dove allo spumante viene richiesto pochissimo zucchero e un colore "scarico". Così la lavorazione del cru di S.Stefano si uniformò a quella del Valdobbiadene tradizionale, mantenendo unicamente l'uso della vendemmia tardiva. Il Cartizze di oggi divide quindi quasi tutte le qualità con i Valdobbiadene (vini), sottolineandone però la profumazione, decisamente più ricca ed intensa.

Abbinamenti consigliati 
Nella versione extra dry, come il Valdobbiadene in generale, può essere servito come vino da tutto pasto, e si sposa particolarmente bene con primi piatti non eccessivamente elaborati e secondi di pesce.

La versione dry, più dolce, è da abbinare ai dessert o a piatti speziati, come quelli della cucina orientale.

Errore ricorrente 
 
La dicitura "Conegliano superiore di Cartizze" è errata, non esiste il Cartizze di Conegliano. Questo non solo per toponomastica ma soprattutto per legge (disciplinare della DOCG). Il Cartizze prende il nome da una ristrettissima zona del Comune di Valdobbiadene (circa 106 ettari, con circa 140 piccoli proprietari). Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze è prodotto con uve della zona di Cartizze situata appunto a Valdobbiadene (comprendente i borghi Fol/Follo e Saccol e la frazione di S. Stefano), riconosciuta come zona di produzione di qualità eccellente per via delle caratteristiche del microclima e del territorio. L'uva destinata alla vinificazione del Cartizze è limitata alla zona suddetta, storicamente riconosciuta.

Voci correlate 
 Vino
 Metodo Martinotti

Collegamenti esterni

Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera
Conegliano
Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco
Vini spumanti